Дани́л Константи́нович Клёнкин (14 июля 1990, Внуково, Московская область, РСФСР, СССР) — российский футболист, полузащитник калининградской «Балтики».

Биография

Ранние годы 
Родился 14 июля 1990 года в посёлке Внуково. Футболом начал заниматься в школе московского «Спартака», однако вскоре перешёл в «ФШМ-Торпедо», где тренировался под руководством Петра Ивановича Семшова (отец бывшего игрока сборной России Игоря Семшова).

Клубная карьера 
Взрослую карьеру начал в 2008 году в молодёжной команде «Торпедо» в любительской лиге. В 2009 году дебютировал на профессиональном уровне в составе клуба ПФЛ «Торпедо-ЗИЛ». 

Весной 2011 года подписал контракт с другим клубом ПФЛ «Истра», но уже летом того же года перебрался в стан клуба ФНЛ «Газовик». В сезоне 2011/2012 игрок преимущественно выступал в роли игрока ротации, практически во всех матчах выходя на замену во втором тайме. По итогам сезона вылетел вместе с клубом во второй дивизион. В следующем сезоне стал победителем зоны ПФЛ «Урал-Поволжье», однако покинул клуб, подписав контракт с «Тюменью». 

В сезоне 2013/2014 вновь стал победителем зоны и вместе с командой перешёл в ФНЛ. Летом 2017 года, после четырёх лет проведённых в «Тюмени», стал игроком самарских «Крыльев Советов». Летом 2018 года покинул самарский клуб.

31 августа 2018 года пополнил состав «Тамбова», в составе которого стал победителем первенства ФНЛ и вместе с командой вышел в РПЛ. 21 января контракт был расторгнут  по обоюдному согласию сторон.

27 января 2020 года подписал контракт с «Нефтехимиком». За 1,5 года в составе нижнекамской провёл 41 матч и забил 7 голов.

2 июля 2021 года перешёл в калининградскую «Балтику». Дебютировал за новый клуб в матче против «Оренбурга» (1:1). Первый гол забил 29 сентября 2021 года, игре против «Текстильщика» (2:3).

Достижения 
 «Газовик»
  Победитель зоны «Урал-Поволжье» первенства ПФЛ: 2012/13
 «Тюмень»
  Победитель зоны «Урал-Поволжье» первенства ПФЛ: 2013/14
«Тамбов»

  Победитель первенства ФНЛ: 2018/19

Статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Торпедо-ЗИЛ»
Игроки ФК «Истра»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Балтика»